Betzler ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Betzler (1915–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Betzler (1850–1928), deutscher Politiker und Abgeordneter der Zentrumspartei im württembergischen Landtag
 Maximilian Betzler (1891–1988), deutscher Generalveterinär
 Monika Betzler (* 1962), Philosophin, Lehrstuhlinhaberin an der LMU München